Бетул Джемре Йылдыз (; род. 16 мая 1989 Адапазары) — турецкая шахматистка и шашистка (турецкие шашки). Международный гроссмейстер по шахматам среди женщин (2012). Бронзовый призёр 1-го чемпионата мира по турецким шашкам среди женщин (2016). Сильнейшая шахматистка в истории Турции, многократная чемпионка страны, первая в стране гроссмейстер-женщина.

Биография 
Бетул Джемре Йылдыз родилась в Адапазары. С 1992 года живёт в Измире. Начала заниматься шахматами в возрасте 9 лет, наблюдая за игрой отца со старшим братом. Тренировалась у Абдуллы Бетул Ильхана. В 1998 году стала чемпионкой Турции в своей возрастной категории. Начиная с 2002 года пять раз подряд становилась чемпионкой страны среди женщин. В 2003 году получила титул мастера ФИДЕ, в 2004 году — международного мастера, а в 2012 году стала международным гроссмейстером. В 2016 году приняла участие в первом чемпионате мира по турецким шашкам среди женщин и заняла третье место вслед за Дарьей Ткаченко (Россия) и Натальей Садовской (Польша).

В 2006 году поступила в «Университет Девятого сентября» в Измире на юридический факультет. Также дистанционно училась в Анатолийском университете в Эскишехире на экономическом факультете. Окончила университет в 2010 году. С 2012 года работает адвокатом.

Спортивные достижения

Шахматы 
Чемпионат Турции по шахматам среди женщин
 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 — чемпионка

 Первенство мира по шахматам среди девушек
 2007 World Youth Chess Championship U18 Girls — 3-е место
 2009 World Junior Chess Championship U20 Girls — 3-е место

 Шахматная Олимпиада
 2012 Istanbul Chess Olympiad, 2 доска — 3-е место

Шашки 
Чемпионат мира по турецким шашкам — 3-е место

Примечания

Ссылки 

 

Шашисты Турции
Шахматисты Турции
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Выпускники Анатолийского университета
Выпускники университета Девятого сентября
Спортсмены нескольких видов спорта